

Toponyme 

 Byans, ancienne commune de la Haute-Saône, aujourd'hui intégrée à Héricourt ;
 Byans-sur-Doubs, commune française du département du Doubs.